Malimba peut désigner :
 Malimba, une langue bantoue parlée au Cameroun ;
 Malimba ou Limba, un peuple du Cameroun ;
 Malimba I, un village de la Région du Littoral au Cameroun.
Malimba II, un village peu habité près d'Édéa au Littoral au Cameroun .